Arnedo (gemeente), een gemeente in de Spaanse provincie La Rioja
 Arnedo (comarca), een comarca in de Spaanse provincie La Rioja